Сартана — селище міського типу Донецької області, підпорядковане Іллічівській раді Маріуполя.
 Сартана — назва села Алексєєвки Білогірського району Автономної Республіки Крим до 1948 року.
 Сартана — станція Донецької залізниці у Маріуполі
 Сартана (річка) — річка в Криму.